donkere langlijf
 graslanglijf
 grote gevlekte langlijf
 grote langlijf
 heidelanglijf
 hoogveenlanglijf
 kleine gevlekte langlijf
 kleine langlijf
 oosterse langlijf
 zandlanglijf
 zilte langlijf